Fritz Breithaupt ist der Name folgender Personen:
* Fritz Breithaupt (Marineoffizier) (1892–1944), deutscher Marineoffizier
 Fritz Breithaupt (Germanist) (* 1967), deutscher Germanist und Publizist